glačanje (tekstil), u tekstilstvu, je izravnavanje, zaglađivanje površine i oblikovanje odjevnoga predmeta ili druge tekstilije toplinom, pritiskom i vodenom parom. Glačanje se provodi uz pomoć glačala, strojeva za glačanje ili valjaka.  
 glačanje (strojarstvo), u strojarstvu, je završna, posebno fina strojna obrada površine materijala abrazijom, kojom se postiže glatkoća i sjaj površine. Glačanje obuhvaća poliranje, te honanje i lepanje (brušenje).

Izvori